TY Андромеды (), HD 219346 — двойная звезда в созвездии Андромеды на расстоянии приблизительно 1730 световых лет (около 530 парсеков) от Солнца. Видимая звёздная величина звезды — от +10,5m до +8,8m.

Характеристики 
Первый компонент — красный гигант, пульсирующая полуправильная переменная звезда типа SRB (SRB) спектрального класса M5e-M6e, или M5-6IIIe, или M6IIIe, или M7, или Md. Масса — около 0,629 солнечной, радиус — около 315,813 солнечных. Эффективная температура — около 3286 K.

Второй компонент — коричневый карлик. Масса — около 55,3 юпитерианских. Удалён на 1,281 а.е..

Примечания